Змагання з лижного двоборства за системою Гундерсена, які складалися зі стрибків з нормального трампліна і лижних перегонів на 15 км на зимових Олімпійських іграх 2006 відбулись 11 лютого в місті Праджелато (Італія).

Результати

Стрибки з трампліна 
50 спортсменів розпочали стрибкову частину змагань; кожен виконав по два стрибки, які оцінювалися так само, як і під час змагань зі стрибків з трампліна. Сумарна оцінка за ці стрибки визначала часове відставання від лідера, з яким кожен наступний спортсмен розпочинав бігову частину змагань. Кожне очко позаду лідера Георга Геттіха дорівнювало чотирьом секундам відставання.

Лижні перегони 
На старті спортсмени вирушали на дистанцію 15 км з інтервалом, який визначався очковою різницею за результатами стрибків. Відставання в одне очко дорівнювало 4-секундному гандикапові. Перший спортсмен, який перетнув фінішну лінію, Георг Геттіх, і став загальним переможцем. Володарі срібної та бронзової медалей, відповідно Фелікс Ґоттвальд і Магнус Моан, під час бігової частини випередили Геттіха більш як на хвилину, але їхні відповідно 11-те і 19-те місця в стрибках не дозволили посісти перше місце. Моан випередив співвітчизника Петтера Танде у фінішному ривку, тоді як Яакко Таллус фінішував позаду них.

Посилання 

Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2006